Siwa steht für:
 eine Oase in Ägypten, siehe Oase Siwa
 das dortige Orakel von Siwa
 einen Asteroiden, siehe (140) Siwa
 eine Gattung aus der Familie der Echten Radnetzspinnen (Araneidae), siehe Siwa (Gattung)
 eine Fruchtbarkeitsgöttin aus der slawischen Mythologie, siehe Siwa (Mythologie)
 den Bambini-Code für die AIM-9 Sidewinder
 eine bronzezeitliche Fundstätte in Gansu, China, siehe Siwa-Kultur
 eine finnische Supermarktkette, siehe Siwa (Supermarkt)
 einen Nebenfluss der Kama im Flusssystem der Wolga in Russland, siehe Siwa (Kama)
 einen Nebenfluss der Obwa in Russland, siehe Siwa (Obwa)
 eine Gemeinde im Kreis Ngawa der Provinz Sichuan, siehe Siwa (Ngawa)
 eine historische Elfenbeintrompete in Ostafrika

Siwa ist der Familienname folgender Personen:
 JoJo Siwa (* 2003), US-amerikanische Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin und Webvideoproduzentin

SiWa steht als Abkürzung für:
 Sicherheitswache (Feuerwehr)
 Sickerwasser

Siehe auch:
 Siva

Abkürzung